Багринцева — фамилия; женская форма русской фамилии .

Известные носительницы:
 Багринцева, Дарья Ивановна (род. 1978) — российский художник.
 Багринцева, Ксения Ивановна (1922—2021) — советский и российский учёный, доктор геолого-минералогических наук. См. также